Amerikai Egyesült Államok
Berwick (Észak-Dakota)
Berwick (Illinois)
Berwick (Iowa)
Berwick (Kansas)
Berwick (Louisiana)
Berwick Bay (Louisiana)
Berwick (város, Maine)
Berwick (statisztikai település, Maine)
Berwick (Missouri)
Berwick (Ohio)
Berwick (Pennsylvania)
 Egyesült Királyság
Berwick-upon-Tweed (Northumberland)
Berwick (East Sussex)
Berwick (Gloucestershire)
Berwick St John (Wiltshire)